xsk – vecchio codice ISO 639-3 della lingua sakan, ritirato per unione con lingua khotanese (ISO 639-3 kho)